Il singolare del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andreas Beck che ha battuto in finale Andreas Vinciguerra 2-6, 7-61, 7-66.

Teste di serie 

 Alexander Waske (primo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Marc Gicquel (secondo turno)
 Denis Gremelmayr (secondo turno)

 Gilles Elseneer (primo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (secondo turno)
 Grégory Carraz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2006